een door middel van een grafisch procedé verkregen afdruk, afbeelding:
 Prentkunst, gravure, hout- of linoleumsnede etc. 
 Centsprent
 Baxterprent
 Illustratie
 Tekening
 Foto
 een familienaam:
Alexander Prent (1983), een Nederlandse voetballer
Gerard Prent (1954), een Nederlandse kunstschilder
Lionel Prent, pseudoniem van de Nederlandse kunstenaar-typograaf Ewald Spieker (1950)